Markéta Anglická ( Margaret of England nebo Margaret of Windsor,  Marguerite d'Angleterre; 20. července 1346 Windsor – 1361) byla hraběnka z Pembroke.

Život 
Byla dcerou anglického krále Eduarda III. a Filipy, dcery henegavského hraběte Viléma. Poprvé se o Markétiných zásnubách uvažovalo ve spojitosti s nejstarším synem rakouského vévody Albrechta, ale pro změnu politického kurzu z nich sešlo. Podruhé se měla provdat za Jana, syna Karla z Blois, jednoho z uchazečů o o bretaňské nástupnictví. K plánovanému sňatkovému spojení nedošlo, protože Markétina starší sestra Marie se stala chotí Jana Bretaňského, syna dalšího z uchazečů o Bretaň.

13. května 1359 se Markéta stala manželkou Jana z Hastingsu, hraběte z Pembroke. Zesnula o dva roky později a byla pohřbena v benediktinském klášteře Abingdon v Oxfordshire společně se svou starší sestrou Marií.

Vývod z předků

Reference 

Plantageneti
Hraběnky z Pembroke
Anglické princezny
Pohřbení v klášteře Abingdon
Narození 20. července
Narození v roce 1346
Úmrtí v roce 1361
Ženy
Narození ve Windsoru
Dcery králů